Michael Ancram (né en 1945), homme politique conservateur écossais.

 Ancram, ville de l'État de New York, aux États-Unis.